Горбівська сільська рада — назва адміністративно-територіальних одиниць в Україні

 Горбівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Горбівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Горбівська сільська рада — Чернівецька область, Герцаївський район
 Горбівська сільська рада — Чернігівська область, Куликівський район
 Горбівська сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район